Disparité, terme de biologie définissant les différences anatomiques entre embranchements ou entre des espèces.
 , un concept d'égalité.